Кандела има више значења:

 Кандела
 Општина Кандела (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Кандела (Кандела, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику